

Sigle 
 Gay and Lesbian Kingdom – Regno Gay e Lesbo delle Isole del Mar dei Coralli, micronazione

Automobili 
 Mercedes-Benz Classe GLK – Suv compatto prodotto dalla casa casa automobilistica Mercedes-Benz a partire dal 2008

Codici 
 glk – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua gilaki
 GLK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Galcaio (Somalia)